Пиньейру (порт. Pinheiro) — топоним.

 Пиньейру — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда. 
 Пиньейру — район в Португалии, входит в округ Брага. 
 Пиньейру — фрегезия в Португалии, входит в округ Брага. 
 Пиньейру — район в Португалии, входит в округ Визеу. 
 Пиньейру — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян. 
 Пиньейру — фрегезия в Португалии, входит в округ Визеу. 
 Пиньейру — район в Португалии, входит в округ Порту. 
 Пиньейру — фрегезия в Португалии, входит в округ Порту.

Составные названия 
 Пиньейру-да-Бенпошта — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру. 
 Пиньейру-Нову — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса. 
 Пиньейру-Прету — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.

Персоналии 
 Пиньейру, Женару Салис (1893—1985) — бразильский политик, сенатор.
 Пиньейру ди Азеведу, Жозе Батишта (1917—1983) — португальский политический и военный деятель.
 Пиньейру Шагаш, Жуан (1863—1925) — португальский политик, второй премьер-министр Португалии после революции 1910 года.